Натієв Зураб Георгійович (20 серпня 1869 — 30 липня 1937) — російський військовий діяч, полковник.
 Олександр Натієв (1873 — 16 червня 1919) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.